10. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku 20–22 lata, które odbyły się w Tallinnie od 9 do 12 lipca 2015 roku.  

Stolica Estonii została wybrana na gospodarza imprezy, przez Radę European Athletics, w maju 2013 roku w Berlinie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
2015
Lekkoatletyka w Estonii
Sport w Tallinnie
2015 w Estonii